Le Schpountz est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Schpountz, comédie française de Marcel Pagnol (1938)
 Le Schpountz, comédie française de Gérard Oury (1999)